Coénos (en grec ancien  / ) est un nom masculin d'origine grecque.

 Coénos, roi de Macédoine au  ;
 Coénos, général d'Alexandre le Grand.